Harklowa ist der Name von zwei Ortschaften im heutigen Polen:

 Harklowa (Nowy Targ), in der Woiwodschaft Kleinpolen, Gemeinde Nowy Targ
 Harklowa (Skołyszyn), in der Woiwodschaft Karpatenvorland, Gemeinde Skołyszyn